Национальный банк Панамы () — центральный банк Панамы.

История 
12 октября 1904 года начал операции государственный Ипотечный и залоговый банк Республики. В январе 1911 года банк был переименован в Национальный банк Панамы.

30 сентября 1941 года был создан Центральный эмиссионный банк Республики Панама, получивший право эмиссии. Банк успел выпустить небольшое количество банкнот в обращение, но уже 30 декабря 1941 года был принят закон об изъятии из обращения и уничтожении этих банкнот.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Панама
Экономика Панамы
Группа надзорных органов международных финансовых центров